Synchro peut désigner :

 la marque commerciale des transports en commun de Chambéry (France) ;
 un type de transformateur électrique ;
 une émission de télévision canadienne ;
 en automobile, une abréviation du synchroniseur.